Kendall (Flórida)
Kendall (Washington)
Kendall (Wisconsin)
Kendall Green
Kendall West
Kendall Jenner

Desambiguações de topônimos